Campbeltown je lahko:
 Campbeltown, Škotska
 HMS Campbeltown - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice